Boden (gemeente); een gemeente in de Zweedse provincie Norrbottens län
Boden (stad); grootste plaats binnen die gemeente
Boden (Westerwald); een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts